В Казахстане Новый год () отмечается два раза: 1 января — в соответствии с европейской традицией, и 21—23 марта — после наступления весеннего равноденствия. Оба праздника отмечаются на государственном уровне.

1 января 

Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января уходит корнями в советское прошлое Казахстана, поэтому мало чем отличается от встречи Нового года в России. Сейчас это один из самых массовых и любимых праздников в стране.

Украшение ёлок носит повсеместный характер. Улицы городов максимально украшаются новогодним оформлением. Однако в отличие от Европы на улицах редко можно встретить Деда мороза () со Снегурочкой () — они обычно являются гостями корпоративных мероприятий. Впрочем, на главных площадях страны с лицами переодетыми в костюм деда Мороза и Снегурочки можно сфотографироваться, а также пригласить их домой через специальные агентства торжественных услуг для нанесения визита детям. В детсадах накануне повсеместно проводятся утренники с участием этих и других новогодних персонажей. Ровно в полночь люди чокаются бокалами шампанского, садятся за свой новогодний стол, после чего наносят визиты друзьям и родственникам.

Наурыз мейрамы 

В соответствии с восточными традициями 21—23 марта в Казахстане празднуется Наурыз мейрамы. Для казахов этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. В этот день многие облачаются в национальные казахские костюмы, в городах и аулах проводятся разного рода мероприятия (например, концерты, театрализованные шоу, соревнования по национальным видам спорта), готовятся традиционные блюда, такие как наурыз-коже.

В Казахстане празднование Наурыза было под запретом с 1926 года, его считали религиозным, хотя как таковым он не являлся. Возобновлено празднование только с 1988 года. Официальное признание получил 15 марта 1991 года, когда Указом Президента Казахской ССР «О народном празднике весны» 22 марта объявлен днём весеннего равноденствия, праздничным днем — «Наурыз мейрамы». С 2001 года он стал государственным праздником. С 2009 года празднуется три дня с 21 по 23 марта.

Примечания

Ссылки 
 [www.calend.ru/holidays/0/0/293/8/ Новый год]
 [www.calend.ru/holidays/0/0/521/ Наурыз мейрамы]

Новый год по странам
Праздники Казахстана